Ризький трамвай — діюча трамвайна мережа у місті Рига, Латвія. Був відкритий у 1882 році.

Трамвайна система складається з 9 ліній завдовжки 99 км, обслуговується станом на 2016 рік 208 вагонами.

В місті 3 трамвайних депо. З 1 листопада 2010 року експлуатуються лише два депо № 3 і № 5, депо № 4 використовується для зберігання резервних трамваїв.

Так як громадський транспорт належить Ризькій Думі, то герб міста розміщений на передньому торці всіх одиниць громадського транспорту міста.

Історія 
Перша конка введена в експлуатацію 23 серпня 1882 року.

24 липня 1901 року мережа була електрифікована (друга електрична трамвайна система в країнах Балтії (після Лієпаї). До початку Першої світової війни в місті було 48,8 км колії. Після здобуття незалежності, обслуговування трамвайної мережі взяла на себе бельгійська компанія.

1927—1929 рр. — отримано 75 трамваїв бельгійського виробництва. Проте стан інфраструктури погіршився, тому управління трамвайною мережею у 1931 році, взяло на себе місто.

1966 рік — Рига стає першим містом в колишньому СРСР (а також в Європі), де більше не курсують двовісні вагони малої місткості.

1974 рік — починає курсувати перший трамвай типу Tatra T3.

2010 рік — початок переробки трамвайної мережі під подвійне використання: для штанги і пантографа.

Маршрути 
Станом на 2020 рік у Ризі налічується 8 регулярних трамвайних маршрутів:

 — Не курсує у вихідні дні

Рухомий склад станом на 2016 рік 

 134 вагонів Tatra T3 (з них 15 законсервовано)
 18 вагони Tatra T6B5SU (тільки у депо № 3, з них 24 законсервовано)
 30 вагонів Tatra T6B5R (тільки у депо № 3)
 20 вагонів Škoda 15T Rīga (у депо № 5, перший вагон доставлено 29 березня 2010 року, 1 червня 2010 року введено в експлуатацію)
 6 вагонів Škoda 15T1 Rīga (довжина трамвая — 41 м, у депо № 5, перший вагон доставлено 8 червня 2012 року).

Див. також 
 Юрмальський трамвай

Примітки

Посилання 
 Ризький трамвай 
 Ризький трамвай. Rigassatiksme 
 Ризький електротранспорт. СТТС 

Ризький трамвай